Опук:
 Опук — мыс в Крыму, на южной оконечности Керченского полуострова.
 Опук — гора, высшая точка мыса Опук.
 Опук — исчезнувшее село, располагавшееся в северо-восточной части мыса Опук.
 Опук — военный полигон ВС РФ на территории Республики Крым.